Фонтений () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Фонтений () — коммуна во Франции, департамент Шаранта